William est un nom propre. Il est utilisé comme prénom et comme nom de famille.

Prénom 
William est un prénom masculin britannique, issu de la variante normande du nom d'origine germanique  (will, volonté et helm, casque), passée en anglais avec la conquête normande de l'Angleterre, elle correspond au français Guillaume et à l'occitan  et remplace l'ancienne forme anglo-saxonne Willelm.

Phonétique 
La phonétique du prénom William s'explique principalement par deux règles. D'une part, le normand septentrional conserve le W germanique initial (comme le picard, le champenois, le bas-lorrain, le wallon et le bourguignon), d'autre part, le second élément -iam résulte de la triphtongaison du germanique helm en [eaʷ] ou selon la notation des romanistes en ẹáu. Ensuite, les deux parties de la triphtongue ẹ- et -áu se sont mises à évoluer indépendamment à partir du . De manière populaire [eaʷ] / ẹáu est devenu [iaʷ] / iáu > yáu > yọ́ (de l'iau « de l'eau ») dès le moyen français, et de manière savante ọ́  selon le schéma ẹáu > e̥áu > œọ́ > ọ́ (de l'eau). Cette évolution a eu lieu un peu plus tôt en Normandie que dans le reste de la France, comme en témoignent différentes traces dans l'anthroponymie normande et picarde pour les noms germaniques en -helm, restés comme noms de famille : Williaume (centré sur le Nord-Pas-de-Calais) ; Jussiaume, Gossiaume, Goussiaume < Gauzhelm / Gozhelm (cf. Raginaldus Jociaume 1247  à Sérigny), Alliaume < Adalhelm (cf. Robertus Aliaume alias Robertus Alaume 1247 à Saint-Vincent-du-Boulay); Aliauma le Marais 1420 au bailliage de Caux; Ansiaume < Anshelm (cf. Ansiaume le Dagre 1247 à Sérigny). Cependant, dans le second élément de Williame, c'est-à-dire -iame, -ia- découle d'une réduction (monophtongaison) localisée sur la seconde partie de la triphtongue, suivant le processus áu > āò > ā, que René Lepelley évoque à propos d'un autre fait : la réduction des diphtongues de coalescence dans le Val de Saire. Une telle évolution a eu lieu à différentes reprises et en divers lieux : elle explique aussi bien les pluriels en -as du dialecte normand : vias < viaux « veaux », morcias < morciaux « morceaux » ; osias < osiaux « oiseaux », sas < saux « saules », essias < essiaux « esseaux, canaux d'écoulement », etc., que les formes monophtonguées picardes et haut-normandes, genre Wattier = Gautier (cf. Vatierville, Seine-Maritime; Vasterival à Varengeville-sur-Mer, Seine-Maritime, Manoir de Wathierval 1333, Vallon de Vatrival 1762).

À noter que dans Willame, Guillame, utilisées par exemple par l'écrivain normand Wace, la graphie -ill- vaut i + l mouillé, tout comme -illi- : Willame et Williame sont phonétiquement identiques.

Fête 
On fête les William les 10 janvier comme Guillaume de Bourges ou 15 mars comme William Hart.

Musique
William Kabuli. rappeur Belge d'origine congolaise. (1992-)
William Nzobazola. rappeur français d'origine congolaise. (1996-)
Willy Denzey. chanteur français (1982-)

Saints chrétiens 
 William Hart (°1558 - †1583), bienheureux, martyr en Angleterre ; fêté le 15 mars.
 William de Rochester ou William de Perth ; fêté le 23 mai.

Autres personnages célèbres portant ce prénom 
 
 William Marrion Branham （9 avril 1909 -24 décembre 1965）pasteur chrétien évangélique, États-Unis

William John Neeson (1952-), acteur irlando-britannico-américain;

 William (I) comte de Ross (? - 1274),  comte de Ross ;
 William (II) comte de Ross (? - 1323),  comte de Ross ;
 William (III) comte de Ross (? - 1372),  comte de Ross ;
 William III Sutherland (c.1286–1330),  comte de Sutherland ;
 William (IV) comte de Sutherland (mort en 1370 / 1371),  comte de Sutherland ;
 William Auld (1924-2006), poète écossais auteur de nombreux ouvrages en espéranto ;
 William Baldé, chanteur sénégalais ;
 William S. Burroughs (1914-1997), romancier américain ;
 William Carvalho (1992-), footballeur portugais ;
 William Jefferson (Bill) Clinton (1946-),  président des États-Unis en fonction de 1993 à 2001 ;
 William de Cambridge (1982-), petit-fils de la reine Élisabeth II et fils de Charles Prince de Galles ;
 William de Mar (mort vers 1279/1281), Comte de Mar ;
 William de Tracy (? - 1174) dit Guillaume de Tracy en français, baron anglo-normand, un des assassins de Thomas Becket ;
 William Fichtner (1956-), acteur américain ;
 William Gallas (1977-), footballeur français ;
 William Ewart Gladstone (1809-1898), politique britannique et Premier ministre du Royaume-Uni quatre fois ;
 William Holden (1918-1981), acteur américain ;
 William Hurt (1950-), acteur américain ;
 William James (1842-1910), psychologue et philosophe américain ;
 William(e) le Conquereor (1027 - 1087) dit en français Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre ;
 William McKinley (1843-1901),  président américain, assassiné ;
 William Morris (1834-1896), peintre et architecte britannique ;
 William Richard Morris (1877-1963), fabricant de voitures britannique ;
 William Moseley (1987-), acteur américain ;
 William Le Baron Jenney (1832-1907), architecte américain (Home Insurance Building ; premier gratte-ciel du monde);
 William L. Petersen (1953-), acteur et producteur américain ;
 William Petty (1623-1687), polymathe, importants travaux en économie politique ;
 William Edwin Safford (1859-1926), botaniste et ethnologue américain ;
 William Shakespeare (1564-1616), dramaturge britannique ;
 William Sheller, nom de scène de William Hand (1946-), compositeur et chanteur français ;
 William Henry Sheppard, missionnaire afro-américain ;
William van Alen, (1883-1954), architecte américain (Chrysler Building) ;
 William Wallace (v. 1270-1305), patriote écossais qui lutta contre l'Angleterre ;
 William Wilberforce (1759-1833), politique britannique et adversaire d'esclavage ;
 William Williams (1731-1811), représentant du Connecticut au congrès continental américain ;
 William Wordsworth (1770-1850), auteur et poète anglais.
 William Rowan Hamilton (1805-1865), mathématicien, physicien et astronome irlandais, inventeur des quaternions.

Pseudonyme 
 William (1967-), William Amaral de Andrade, footballeur brésilien.
 William (1995-), William de Asevedo Furtado, footballeur brésilien.

Personnages fictifs 
 William Dunbar (Code Lyoko), personnage de fiction de Code Lyoko.
 William Le Sanguinaire ou William Le Sanglant, autres surnoms de Spike, le célèbre vampire anti-héros des séries télévisées Buffy contre les vampires et Angel.
 William Thomas « Bill » Compton, vampire de la série True Blood.
 William Truman, personnage de Will et Grace.
 William Turner, personnage de fiction de la saga Pirates des Caraïbes.
 William Weasley, surnommé Bill dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling
 William Shorby (Achraf World ou La guerre des esprits), personnage fictif du manga Achraf World.
 William T. Riker, personnage de l'univers de Star Trek.
 William Campbell, personnage de la trilogie de L'Âme du temple.
 William Murdoch, personnage principal de la série télévisée Murdoch Mysteries.
 William Halstead (dit "Will") dans la série Chicago Med.
 William "Bill" Ballantine le second et ami de Bob Morane dans les romans de Henri Vernes
 William "Bill" Denbrough , personnage principal du roman Ça de Stephen King

Patronyme 

 Arthur William à Beckett (1844-1909), journaliste et intellectuel anglais ;
 Arthur William Hill (1875-1941), botaniste américain ;
 George William Hill (1838-1914), astronome et mathématicien américain ;
 John William (1922-2011), chanteur-interprète franco-ivoirien ;
 Linda William' (1964-2010), mannequin et chanteuse française ;
 Pierre William (1928-), athlète franco-sénégalais ;
 Warren William (1894-1948), acteur américain.

Toponymes

 Petite rivière William, un affluent de la Grande rivière Noire Est, traversant Sainte-Lucie-de-Beauregard et Saint-Adalbert, dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Divers 
 William, la lettre W de l'alphabet radio français ;
 William, titre d'un épisode de la  saison de la série télévisée X-Files ;
 William l'hippopotame en faïence, une statuette égyptienne antique du Metropolitan Museum of Art.
 La William, marque de sauce.

Voir aussi 
 
  (Pays-Bas)
 
 Liam
 
 
 
 Will.i.am

Notes et références 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom anglais